Der iranische Name Afrasiab, auch Afrāsijāb () bezeichnet:

 eine Gestalt aus der iranischen Mythologie, siehe Afrasiab (Mythos)
 eine antike Stadt im heutigen Usbekistan, siehe Afrasiab (Stadt)
 zwei Atabegs von Großluristan aus der Dynastie der Hazaraspiden: Afrasiyab I. (reg. 1288–1296) und Afrasiyab II. (reg. 1339–1355)
 einen von den Osmanen weitgehend unabhängigen Emir von Basra im 17. Jahrhundert, siehe Afrasiyab (Basra)